baskina – element górnej części stroju męskiego lub kobiecego
 baskina – spódnica hiszpańska
 baskina – część zbroi płytowej

Zobacz też:
 Elya Baskin – łotewsko-amerykański aktor
 Whit Baskin – strongman